Ten Miles, een single van de Deense popgroep Infernal
10 miles (atletiek), afstand bij wegwedstrijden in de atletiek